Johann Gottfried Kotschy
 ,  (1789, Teschen  1856, Ustroń), théologien protestant et botaniste autrichien
 Karl Georg Theodor Kotschy (1813, Ustroń  1866, Vienne), un botaniste et orientaliste autrichien
  (* 1944), un avocat autrichien
 Johannes Kotschy (* 1979), un artiste suédois

Autre 
 Kotschya
 le millepertuis de Kotschy ()
 Cyrtodactylus kotschyi
 Ophrys kotschyi

Patronyme polonais
Famille autrichienne